

Geografia
 Argos – città della Contea di Marshall, Indiana (Stati Uniti d'America)
 Argos – fiume del dipartimento francese del Maine e Loira

Fantascienza
 Argos – personaggio del Grande Mazinga
 Argos – pianeta dell'universo fantascientifico di Stargate SG-1
 Argos – Nome assegnato dai distributori italiani al personaggio portato sullo schermo in una serie di film dal lottatore mascherato messicano El Santo (Rodolfo Guzmán Huerta).

Pagine correlate 
 Argo